Chris Stewart – giocatore di baseball statunitense
 Chris Stewart –  hockeista su ghiaccio canadese
 Chris Stewart – nuotatore sudafricano
 Chris Stewart – politico statunitense
 Chris Stewart – scrittore ed ex batterista britannico